Leimeister ist der Familienname von:

 Hans Leimeister (1875–1946), deutscher Bibliothekar
 Hartmut Leimeister (* 1957), deutscher Koch
 Jan Marco Leimeister (* 1974), deutscher Wirtschaftsinformatiker